Мозговые оболочки — оболочки головного и спинного мозга. К ним относятся:
 Твёрдая мозговая оболочка
 Паутинная мозговая оболочка
 Мягкая мозговая оболочка